Фриц Мантойфель (; 11 января 1875 — 21 апреля 1941) — немецкий гимнаст, двукратный чемпион летних Олимпийских игр 1896.

Мантойфель дважды становился чемпионом в составе немецкой сборной по гимнастике — в упражнениях на брусьях и на перекладине. Кроме того, он участвовал в таких индивидуальных соревнованиях, как опорный прыжок, конь, перекладина и параллельные брусья, но не смог занять призовое место ни в одном из них.

Мантойфель также участвовал на летних Олимпийских играх 1900, но он занял лишь 72-е место в многоборье.

Ссылки 
 Фриц Мантойфель на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1875 году
Родившиеся 11 января
Умершие в 1941 году
Умершие 21 апреля
Чемпионы летних Олимпийских игр 1896 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Гимнасты Германии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1896 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1900 года